Бурлачко Юрий Александрович (род. 8 января 1961 года) — российский государственный и политический деятель, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края. 

В 2014 году принимал непосредственное участие в подготовке и проведении референдума в Крыму.  

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии

Биография 
Родился 8 января 1961 года в городе Омск. 

В 1983 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-гидротехник. 

В 1999 году окончил Кубанский государственный университет по специальности юрист. 

С 1983 по 1986 год - работал в Абинском оросительном управлении Краснодарского края. 

С 1986 по 1991 год -  1-й секретарь Абинского райкома ВЛКСМ. 

С 1991 по 1999 - работал в аппарате администрации и Законодательного собрания Краснодарского края. 

С 1995 по 2002 - заместитель председателя Краснодарской краевой избирательной комиссии. 

С 2002 по 2010 года  работал на руководящих должностях в администрации Краснодарского края – начальником управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, возглавлял управление по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов, был первым заместителем директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления.

С 2010 по 2015 годы - председатель избирательной комиссии Краснодарского края. 

С 2015 по  2017 год - заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края по вопросам внутренней политики – курировал деятельность департамента внутренней политики, управления кадровой политики и противодействия коррупции, управления региональной безопасности.

С 28 сентября 2017 года - председатель Законодательного Собрания Краснодарского края.

Санкции 
21 июля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, был включен в санкционные списки Евросоюза за «разжигание ненависти к Украине, распространение пророссийской дезинформации и пропаганды в контексте войны, а также стремление заручиться внутренней поддержкой в ​​России для войны против Украины». Евросоюз отмечает что Бурлачко «в ряде интервью распространял кремлевскую пропаганду против Украины и выражал поддержку российскому вторжению в Украину».

Также входит в санкционные списки Украины и Швейцарии

Общественная и политическая деятельность 

 С 27 сентября 2017 года – руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края.
 С 12 декабря 2017 года – заместитель секретаря Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Президиума политического совета Краснодарского регионального отделения Партии «Единая Россия».
 С 10 октября 2017 года – член Президиума Регионального совета Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
 С 29 марта 2018 года – председатель Регионального совета руководителей депутатских объединений Всероссийской политической партии «Единая Россия» Краснодарского края.
 С 21 мая 2018 года - в составе Президиума Совета руководителей фракций Всероссийской политической партии «Единая Россия».
 Со дня вступления в должность председателя Законодательного Собрания Краснодарского края (28 сентября 2017 года):
 председатель Совета законодателей Краснодарского края;
 член Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации;
 член Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации;
 член Совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»;
 член Президиума Совета молодых депутатов Краснодарского края;
 16 января 2020 года вошёл в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации.

Награды и поощрения 

 Почетная грамота Президента Российской Федерации (2021 г.)
 Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2020 г.)
 Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018 г.)
 Медаль "Совет Федерации. 25 лет" (2018 г.)
 Медаль "За выдающийся вклад в развитие Кубани" I степени (2018 г.).
 Благодарность Президента Российской Федерации (2004 г., 2014 г., 2017 г.).
 Медаль "За возвращение Крыма" (2014 г.).
 Почетная грамота Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2012 г.).
 Почетный знак Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов» (2012 г.).
 Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2013 г., 2014 г., 2015 г.).
 Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2014 г.).
 Памятная медаль "За выдающийся вклад в развитие Кубани" II степени (2003 г.).
 Почетная грамота администрации Краснодарского края (2003 г.).
 Почетная грамота Законодательного Собрания Краснодарского края (1999 г.).
 Благодарность главы администрации Краснодарского края (2006 г.).
 Почетное звание "Заслуженный юрист Кубани".

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Законодательного собрания Краснодарского края

Родившиеся в Омске
Родившиеся 8 июня
Родившиеся в 1961 году
Выпускники Кубанского аграрного университета
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
Председатели Законодательного собрания Краснодарского края
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине